Pojęcie BiTCity może oznaczać:
 BiTCity – Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
 SKM BiTCity – planowany system szybkiej kolei miejskiej w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym